Beaver en anglais signifie castor (lié au mot  signifiant castor en ancien français).

Toponyme 

 Beaver Club, un club privé fondé en 1785 fréquenté par la bourgeoisie anglaise de Montréal
 The Beavers, un groupe de rock néerlandais
 Beaver, localité d'Alaska dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk
 Beaver (Arkansas)
 Beaver (Iowa)
 Beaver (Louisiane)
 Beaver (Ohio)
 Beaver (Oklahoma)
 Beaver (Oregon)
 Beaver (Pennsylvanie)
 Beaver, une localité de Virginie-Occidentale
 dans le Wisconsin :
 Beaver, une localité du comté de Clark
 Beaver, une localité du comté de Marinette
 Beaver, une localité du comté de Polk
 Beaver, une ville de l'Utah
 la Première Nation de Beaver, une bande indienne en Alberta

et aussi :
   et ,
 ,
 ,
 Beaver (Beaver River), un affluent de la rivière Ohio en Pennsylvanie (États-Unis),
 Rivière Beaver, un affluent du Columbia dans la province de Colombie-Britannique au Canada
 Beaver Inlet, une localité dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk en Alaska aux États-Unis
 Beaver River, ancienne circonscription fédérale albertaine (1988-1997)
 , village de Nouvelle-Écosse
 Beaver Stadium,
 Beaver Brook, un cours d'eau au Colorado,
 ,
 Abri Beaver Pass, refuge de montagne dans le comté de Whatcom, dans l'État de Washington
 Beaver Creek Rockshelter, abri sous roche américain situé dans le comté de Custer, au Dakota du Sud
 Beaver Ponds Boardwalk,  promenade en planches américaine dans le comté de Larimer, au Colorado

Nom de famille

 Hugh Beaver (1890-1967), ingénieur britannique, fondateur du Livre Guinness des records.
 Jim Beaver (1950- ), acteur américain
 Louise Beavers (1902-1962), actrice américaine.
Beavers peut faire référence à :
 Beavers, un jeu de plates-formes sorti sur Amiga CD32 en 1993,
 Oregon State Beavers, club omnisports universitaire de l'Oregon State University,
 Portland Beavers, une équipe de ligue mineure de baseball basée à Portland,

Voir aussi 
 En argot anglo-canadien, Beaver désigne le sexe féminin, en raison de son homophonie avec le québécois Baveux, opposé au Péteux désignant l'anus.
 Simone de Beauvoir;
 Beaver Harbour, un village canadien.
 DHC-2 Beaver, un hydravion.

Homonymie d'hydronyme